Hunter Not the Hunted è l'undicesimo album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 2012.

Tracce

Collegamenti esterni